Linha Curzon
George Nathaniel Curzon
Curzon (Vendeia)

Desambiguação